São Sebastião steht für:

 Sebastian (Heiliger) (port.)

geografisch:

 São Sebastião (Alagoas), im Bundesstaat Alagoas, Brasilien
 São Sebastião (São Paulo), im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 São Sebastião do Alto, im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 São Sebastião da Amoreira, im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 São Sebastião do Anta, im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 São Sebastião da Bela Vista, im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 São Sebastião da Boa Vista, im Bundesstaat Pará, Brasilien
 São Sebastião do Caí, im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 São Sebastião (Distrito Federal), im brasilianischen Bundesdestrikt
 São Sebastião da Grama, im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 São Sebastião de Lagoa de Roça, im Bundesstaat Paraíba, Brasilien
 São Sebastião do Maranhão, im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 São Sebastião do Oeste, im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 São Sebastião do Paraíso, im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 São Sebastião do Passé, im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 São Sebastião do Rio Preto, im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 São Sebastião do Rio Verde, im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 São Sebastião do Tocantins, im Bundesstaat Tocantins, Brasilien
 São Sebastião do Uatumã, im Bundesstaat Amazonas, Brasilien
 São Sebastião do Umbuzeiro, im Bundesstaat Paraíba, Brasilien
 São Sebastião da Vargem Alegre, im Bundesstaat Minas Gerais
 São Sebastião (Guimarães), Portugal 
 São Sebastião (Lagos), Portugal
 São Sebastião (Loulé), Portugal
 São Sebastião (Ponta Delgada), Portugal
 São Sebastião (Rio Maior), Portugal
 São Sebastião (Setúbal), Portugal
 São Sebastião da Feira, Portugal
 São Sebastião da Giesteira, Portugal
 São Sebastião da Pedreira, Portugal
 São Sebastião dos Carros, Portugal

sowie:
 zahlreiche Kirchen und Kapellen, siehe Sebastianskirche
 zahlreiche Klöster, siehe Sebastianskloster
 mehrere Festungen, siehe Festung São Sebastião
 einer U-Bahn-Station in Lissabon, siehe U-Bahnhof São Sebastião
 einer Inselgruppe im Bundesstaat São Paulo, siehe São Sebastião (Inselgruppe)